Ковалинское сельское поселение:

 Ковалинское сельское поселение — сельское поселение в Рязанской области
 Ковалинское сельское поселение — сельское поселение в Республике Татарстан
 Ковалинское сельское поселение — сельское поселение в Чувашской Республике